Zuid-Afrika, het land
Afrikaans, als taal